Cot Me (Nisam), een plaats in Indonesië
Cot Me (Tadu Raya), een plaats in Indonesië
Cot Me (Kuta Blang), een plaats in Indonesië